

Astronomia
 18302 Körner – asteroide della fascia principale

Geografia
 Körner – comune di 1.813 abitanti della Turingia, in Germania

Persone
 Alfred Körner – calciatore austriaco
 Christoph Körner – ex cestista tedesco
 Diana Körner – attrice tedesca
 Gerhard Körner – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Wilhelm Körner – chimico e docente tedesco naturalizzato italiano
 Hermine Körner – attrice e regista tedesca
 Hildegard Körner – ex mezzofondista tedesca
 Julius Körner – canottiere tedesco
 Lara-Joy Körner – attrice tedesca
 Richard Körner – cestista slovacco
 Robert Körner – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Theodor Körner – militare e politico austriaco socialdemocratico
 Theodor Körner – poeta e patriota tedesco
 Thomas Körner – pilota motociclistico tedesco